Федецький — українське прізвище.

 Федецький Альфред Костянтинович — український фотограф.
 Федецький Андрій Стефанович — радянський футболіст, нападник і півзахисник.
 Федецький Артем Андрійович — український футболіст, захисник. Син Андрія Федецького.

Українські прізвища